Пустынница скальная () — вид травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Стебель голый, прямостоячий, высотой до 30 см.

Листья на стебле по длине меньше расстояния между узлами. В основании стебля — пучок прикорневых листьев.

Цветки собраны в метельчатое соцветие из 10—30 цветков, цветоножки голые. Яйцевидных чашелистиков пять, с тупой выпуклостью и тремя параллельными жилками. Венчик с 5 белыми лепестками длиной 5—6 мм (длиннее чашечки), слегка выемчатыми, с десятью тычинками, тремя столбиками. Цветёт в июне — июле.

Плод — коробочка.

Среда обитания 
Встречается на опушках, полянах, обочинах дорог по песчаным местам.

Значение и применение 
Весной и летом удовлетворительно поедается крупным рогатым скотом. В сене поедается удовлетворительно или хорошо.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Гвоздичные